Wang Zengyi (; * 24. Juni 1983 in Tianjin, Volksrepublik China) ist ein polnischer Tischtennisspieler chinesischer Herkunft.

Erfolge 
Unter seinen Erfolgen sind mehrere Polnische Meistertitel im Einzel zu verzeichnen. Mit Lucjan Błaszczyk errang er im Doppel bei der Europameisterschaft 2009 in Stuttgart in 2:4 Sätzen die Silbermedaille gegen Timo Boll und Christian Süß. Bei der Europameisterschaft 2013 in Schwechat schied er im Einzel in der zweiten Runde gegen den Russen Kirill Skatschkow aus, gewann im Doppel an der Seite des naturalisierten Kroaten Tan Ruiwu jedoch die Goldmedaille im Endspiel gegen die Einheimischen Robert Gardos und Daniel Habesohn (4:1).

2012 nahm er am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele in London teil, wo er nach einem Sieg über den Brasilianer Hugo Hoyama in der zweiten Runde gegen He Zhiwen (Spanien) ausschied.

Privates 
Wang kam mit achtzehn Jahren wegen der Ein-Kind-Politik nach Polen. Er lebte für kurze Zeit im Trainingszentrum des Polnischen Tischtennis-Verbandes (PZTS – Polski Związek Tenisa Stołowego) in Danzig. Dort konnte ihm die später nach Australien übergesiedelte Miao Miao Übersetzerdienste leisten.
Wang ist heute mit einer Polin verheiratet, hat mit ihr ein Kind und ist polnischer Staatsbürger. Während er früher mit Haftschalen spielte, ist er jetzt einer der wenigen Brillenträger im Spitzentischtennis.

Wang lebt in Grodzisk Mazowiecki und spielt für den dortigen Verein Bogoria.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

  (abgerufen am 30. Oktober 2013)
  (abgerufen am 30. Oktober 2013)
  (abgerufen am 30. Oktober 2013)
 Londyn 2012. Tenis stołowy. Wandżi pokazał stalowe nerwy! Wygrał niemal przegrany mecz z Brazylijczykiem – Wang bei Olympia 2012 in London (polnisch)
 Azjata z polskim sercem – Ein Asiate mit polnischem Herz, Przegląd Sportowy vom 24. Dez. 2009, abgerufen am 30. Oktober 2013
 Wang Zeng Yi, czyli pogromca mistrzów – Interview mit Wang Zen Yi, Przegląd Sportowy vom 3. April 2010, abgerufen am 30. Oktober 2013

Tischtennisspieler (Polen)
Olympiateilnehmer (Polen)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Europameister (Tischtennis)
Pole
Chinese
Mann
Geboren 1983